

Patronyme 

 Robert Belfiore (1951-), écrivain de littérature jeunesse français ;
 Jean-Claude Belfiore (1955-), écrivain de romans policiers et d'ouvrages historiques français ;
 Joe Belfiore, vice-président du groupe Microsoft ;
 Mike Belfiore (1988-), joueur de baseball américain ;

Toponyme 

 Belfiore, commune italienne de Vénétie.